Остон Ливай-Джисая Трасти (; род. 12 августа 1998, Медия, Пенсильвания, США) — американский футболист, защитник лондонского Арсенала, выступающий на правах аренды за Бирмингем Сити.

Клубная карьера 
Трасти — воспитанник клуба «Филадельфия Юнион». В 2016 году он начал выступать за резервную команду «Филадельфии Юнион» «Бетлехем Стил». В USL дебютировал 10 апреля в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз II». 10 августа «Филадельфия Юнион» подписала с Трасти контракт по . В MLS он дебютировал 3 марта 2017 года в матче стартового тура сезона против «Нью-Инглэнд Революшн». 15 сентября 2018 года в матче против «Монреаль Импакт» забил свой первый гол в карьере.

20 ноября 2019 года Трасти был приобретён «Колорадо Рэпидз» за $600 тыс. в распределительных средствах, подписав многолетний контракт с клубом. «Юнион» получит дополнительно $150 тыс. в случае достижения им определённых показателей в течение сезона 2020 и комиссию от суммы его возможной продажи за пределы MLS: в 30 % — при продаже до 1 января 2022 года, в 25 % — при продаже 1 января 2022 года или позднее. За «Рэпидз» он дебютировал 17 июля 2020 года в матче Турнира MLS is Back против «Спортинга Канзас-Сити», выйдя на замену. 16 декабря Трасти подписал с «Колорадо Рэпидз» новый контракт до конца сезона 2023. 29 сентября 2021 года в матче против «Остина» забил свой первый гол за «Рэпидз».

31 января 2022 года Трасти перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Арсенал», но остался в «Колорадо Рэпидз» в аренде до 17 июля. 15 июля «Арсенал» отдал Трасти в аренду клубу Чемпионшипа «Бирмингем Сити» на сезон. За «Бирмингем Сити» он дебютировал 30 июля в матче стартового тура сезона 2022/23 против «Лутон Таун».

Международная карьера 
В 2015 году Трасти в составе юношеской сборной США принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матче против команды Нигерии.

В 2017 году Трасти в составе молодёжной сборной США выиграл молодёжный чемпионат КОНКАКАФ в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матчах против команд Сальвадора и Гондураса.

В том же году Трасти принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее, будучи включённым в заявку сборной вместо Марлона Фосси, выбывшего из-за травмы. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Зеландии и Венесуэлы.

20 декабря 2018 года Трасти был впервые вызван в сборную США, в ежегодный январский тренировочный лагерь, завершавшийся товарищескими матчами со сборными Панамы и Коста-Рики, но в обоих матчах оставался в запасе.

Достижения 
 США (до 20)
 Чемпион КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Филадельфия Юнион II»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»